Храм Благовещения Пресвятой Богородицы — название христианских храмов, освящённых в честь Благовещения Пресвятой Богородицы.

Обиходные названия: Благовещенская церковь, Благовещенский храм, Благовещенский собор.

Престольный праздник — Благовещение, отмечаемый православными церквями , католическими и протестантскими — 25 марта.

Россия

Амурская область 
 Собор Благовещения Пресвятой Богородицы (1864) — в Благовещенске (утрачен в 1924 году).
 Собор Благовещения Пресвятой Богородицы (2003) — в Благовещенске.

Архангельская область 
 Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы — в Антониево-Сийском монастыре.
 Благовещенская церковь — в Каргополе.
 Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы — в Соловецком монастыре.
 Благовещенский собор (1584) — в Сольвычегодске.
 Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы — в Ямецком монастыре.

Владимирская область 
 Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в Боголюбском монастыре — в Боголюбово.
 Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы — в селе Великово Ковровского района.
 Благовещенский собор в Вязниковском Благовещенском монастыре — в Вязниках.
 Благовещенский собор — в Гороховце.
 Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы — в селе Даниловское Юрьев-Польского района.
 Благовещенский собор в Благовещенском Киржачском монастыре — в Киржаче.
 Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы — в Коврове.
 Благовещенский собор в Благовещенском Киржачском монастыре — в Муроме.
 Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы — в селе Сновицы Суздальского района.
 Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в Покровском монастыре — в Суздале.
 Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в Спасо-Евфимиевом монастыре — в Суздале.

Вологодская область 
 Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы — в селе Благовещенье Великоустюгского района.
 Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы — в селе Дмитриево Череповецкого района.
 Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы — в селе Красное Тотемского района.
 Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы — в Устюжне.
 Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в Ферапонтовом-Белозерском монастыре — в селе Ферапонтово Кирилловского района.
 Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы — в Череповце (утрачена в 1939 году).

Воронежская область 
 Благовещенский собор (2009) — в Воронеже.
 Благовещенский собор Митрофанова монастыря — в Воронеже.
 Благовещенская церковь — в селе Лосево Павловского района.

Ивановская область 
 Благовещенская единоверческая церковь — в Иванове (разрушена в 1969 году).
 Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы — в селе Воронцово Пучежского района
 Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы — в селе Дунилово Шуйского района
 Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы — в селе Игрищи Ильинского района
 Храм Благовещения Пресвятой Богородицы — в Кинешме
 Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы — в Кохме
 Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы — в селе Семигорье Вичугского района
 Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы — в Юрьевце (разрушена в начале 1950-х).

Иркутская область 
 Благовещенская церковь — в Иркутске.

Кировская область 
 Благовещенская церковь Благовещенского монастыря — в Яранске.

Курская область 
 Храм Благовещения Пресвятой Богородицы — в селе Миленино Фатежского района.

Липецкая область 
 Благовещенский храм — в селе Ожога Воловского района.

Марий Эл 
 Благовещенский собор (2016) — в Йошкар-Оле.

Москва и Московская область 
 Благовещенский собор Московского Кремля (1489, 1564) — в Москве.
 Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы, что на Бережках — в Москве.
 Церковь Благовещения в Голутвинской слободе — в Москве.
 Храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Петровском парке — в Москве.
 Храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Раево — в Москве.
 Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы при штабе ВДВ — в Москве.
 Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы на Тверской — в Москве (разрушена в 1929 году).
 Храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Федосьино — в Москве.
 Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы — в деревне Благовещенье Наро-Фоминского района.
 Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы — в деревне Бражниково Волоколамского района.
 Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы — в селе Братовщина Пушкинского района.
 Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы — в Зарайске.
 Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы — в селе Липицы Серпуховского района.
 Церковь Благовещения в Тайнинском — в Мытищах.
 Благовещенская церковь — в селе Павловская Слобода Истринского района.
 Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы — в селе Поливаново Подольского района.
 Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы — в селе Степановское Раменского района.

Нижегородская область 
 Благовещенская церковь — в Арзамасе.
 Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы — в Желнино.
 Благовещенский собор — в Нижнем Новгороде.

Новгородская область 
 Церковь Благовещения в Арка́жах (1179) — в Великом Новгороде.
 Церковь Благовещения на Городище (1103) — в Великом Новгороде (разрушена в начале 1940-х).
 Благовещенский храм — в селе Порожки Волотовского района.

Ростовская область 
 Церковь Благовещения Пресвятой Девы Марии — в Ростове-на-Дону.

Рязанская область 
 Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы — в селе Коленцы Пронского уезда.

Самарская область 
 Храм Благовещения Пресвятой Богородицы — в Тольятти.

Санкт-Петербург и область 
 Благовещенская церковь Александро-Невской лавры (1722) — в Санкт-Петербурге.
 Благовещенская церковь Конногвардейского полка (1849) — в Санкт-Петербурге (разрушена в 1929 году).
 Благовещенская церковь на Васильевском острове (1762) — в Санкт-Петербурге.
 Благовещенская церковь в Приморском районе (1809) — в Санкт-Петербурге.
 Благовещенская церковь в Пискарёвке (2002) — в Санкт-Петербурге.
 Благовещенский собор — в Шлиссельбурге (1764).

Смоленская область 
 Благовещенский собор (1783) — в Рославле (разрушен в 1940-е годы).

Ставропольский край 
 Храм Благовещения Пресвятой Богородицы — в Минеральных Водах.

Татарстан 
 Благовещенский собор Казанского кремля (1562) — в Казани.
 Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы (1741) — в селе Русские Казыли Пестречинского района.

Тверская область 
 Церковь Благовещения в Апухтине — в селе Апухтино Калязинского района.
 Храм Благовещения Пресвятой Богородицы — в Торопце (разрушен в 1939 году).
 Храм Благовещения Пресвятой Богородицы в Якшино — в деревне Якшино Торопецкого района.

Тульская область 
 Храм Благовещения Пресвятой Богородицы (1692) — в Туле.
 Благовещенская церковь (старообрядческая) (1914) — в Туле.
 Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы — в Одоеве.

Ярославская область 
 Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы — в Ярославле.
 Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в Яковлевском — в Ярославле.
 Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в Норском — в Ярославле.
 Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы — в селе Аббакумцево Некрасовского района.
 Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы — в селе Благовещенская Гора Ростовского района.
 Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы — в селе Благовещение Тутаевского района.
 Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы — в селе Благовещенье Большесельского района.
 Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в Борисоглебском монастыре — в Борисоглебском.
 Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы — в деревне Дюдьково Рыбинского района.
 Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы — в селе Загорье Переславского района.
 Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы — в селе Караш Ростовского района.
 Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы — в селе Малахово Борисоглебского района.
 Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы — в селе Марьино Некоузского района.
 Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в Никитском монастыре — в Переславле-Залесском.
 Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы в Никольском монастыре — в Переславле-Залесском.
 Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы — в селе Пищалёво Тутаевского района.
 Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы — в селе Прусово Ярославского района.
 Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы — в селе Сандырёво Ярославского района.
 Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы — в селе Семендяево Переславского района.
 Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы — в селе Солонец Ярославского района.
 Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы — в селе Юркино Первомайского района.
 Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы — в селе Трофимовское Первомайского района.
 Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы — в Тутаеве (Романово-Борисоглебске).
 Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы — в селе Щурово Борисоглебского района.

Другие 
 Благовещенский собор (1818) — в Воткинске.
 Храм Благовещения Пресвятой Богородицы Ионо-Яшезерского монастыря — в Прионежье.
 Благовещенский собор — в городе Кемь.
 Благовещенская церковь — в Красноярске.
 Благовещенская церковь — в Коле.
 Храм Благовещения Пресвятой Богородицы — в городе Светлый Калининградской области.
 Храм Благовещения Пресвятой Богородицы — в Тюмени.
 Благовещенский храм Ульяновска

Абхазия 
 Благовещенский собор (1915) — в Сухуме.

Австрия 
 Церковь Благовещения Божией Матери — в Вене.

Аргентина 
 Благовещенский собор — в Буэнос-Айресе.

Белоруссия 
 Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы — в Минске.
 Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы — в деревне Боровляны Минского района.
 Благовещенская церковь — в Витебске.
 Церковь Благовещения Пресвятой Девы Марии — в деревне Вишнево Минской области.
 Костёл Благовещения Пресвятой Девы Марии — в Гродно.

Бельгия 
 Храм Благовещения Пресвятой Богородицы — в Брюсселе.

Великобритания 
  — в Честерфилде (католическая).

Венгрия 
  — в городе Мохач (католическая).

Греция 
 Благовещенский собор — в Афинах.
 Церковь Благовещения — в Тиносе.
 Благовещенский собор — в Ватопеде.
 Благовещенский собор — в Великой Лавре.
 Благовещенский собор — в Филофее.

Египет 
 Благовещенский собор — в Александрии.

Израиль 
 Базилика Благовещения — в Назарете.
 Церковь Благовещения — в Назарете.

Иран 
 Благовещенская церковь — в Тегеране.

Ирландия 
 Собор Благовещения Пресвятой Девы Марии и Святого Нати (1860) — в Баллахадеррине (католический).

Испания 
 Благовещенская церковь — в Барселоне.

Италия 
 Собор Ананьи (1105) — в городе Ананьи в Лацио (католический).
  — в Ачиреале на Сицилии (католический).
  — в Генуе (католическая).
 Церковь Благовещения (1774) — в Неаполе (католическая).
  — в Парме (католическая).
 Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы — в Сульмоне (католическая).
 Церковь Благовещения (1250) — во Флоренции (католическая).

Казахстан 
 Благовещенский собор (1999) — в Павлодаре.

Китай 
 Храм Благовещения Пресвятой Богородицы — в Харбине.

Латвия 
 Церковь Благовещения — в Риге.

Молдавия 
 Благовещенская церковь — в Кишинёве.

Норвегия 
 Благовещенская церковь — в Осло.

Польша 
 Церковь Благовещения Пресвятой Девы Марии — в Кракове (католическая).
 Благовещенский собор — в Супрасли.

Румыния 
 Благовещенская церковь — в Тыргу-Муреш.

Словения 
 Церковь Благовещения — в Любляне (католическая).

США 
  — в Вауватоса в Висконсине (греческая).
  — в Хьюстоне (католическая).

Узбекистан 
 Благовещенский храм — в Ташкенте.

Украина 
 Благовещенская церковь — в Киеве.
 Благовещенская церковь с. Николаевка (Кардашево) Кировоградской обл. (1880—1932)
 Благовещенская церковь (1186) — в Чернигове.
 Благовещенский собор (1899) — в Харькове.

Франция 
 Собор Благовещения Пресвятой Девы Марии — в Мулене.
  — в Нанси (католический).
  — в Ле-Пюи-ан-Веле (католический).

Хорватия 
 Собор Благовещения Пресвятой Девы Марии — в Госпиче.

Чехия 
 Храм Благовещения Пресвятой Богородицы на Слупи — в Праге.

Япония 
 Благовещенский собор (1901) — в Киото.

См. также 
 Благовещенский монастырь

Примечания 

 
Благовещение